

Регулярный сезон 
В этом регулярном сезоне команды разбиты на 2 группы А и Б соответственно.

Группа А

Группа Б

Групповой этап

Группа В

Группа Г

Классификационный раунд

Матчи за 15-17 места

Матчи за 9-14 места

Плей-офф

Раунд 1/4 финала

Группа Д

Группа Е

Матчи за 5-8 места

Финал четырёх

Итоговое положение 
  Планета-Университет Ухта
  АлтайБаскет (Барнаул)
  Новосибирск (Новосибирск)
 4 Согдиана-СКИФ Воронеж
 5 Динамо-Ставрополь Ставрополь
 6 Автодор (Саратов)
 7 Динамо (Москва)
 8 Динамо-МТГУ Майкоп
 9 КАМиТ-Университет Тверь
 10 Тамбов (Тамбовская область)
 11 Динамо-Политех (Курск)
 12 Старый Соболь Нижний Тагил
 13 Эльбрус Черкесск
 14 Родники Ижевск
 15 Нефтехимик Тобольск
 16 Десна Брянск
 17 Волжанин-ГЭС Волжский

Ссылки 
 Сайт российской федерации баскетбола

Чемпионат России по баскетболу
2011 год в баскетболе
2012 год в баскетболе